A Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx) é o órgão de apoio setorial responsável pela gestão do material da Aviação do Exército Brasileiro.

A DMAvEx é subordinada ao Comando Logístico e está localizada em Brasília/DF, contando com uma seção na cidade de Taubaté/SP, nas instalações do Comando de Aviação do Exército.

Entre as atividades de apoio desenvolvidas pela DMAvEx, destacam-se a aquisição de combustível de aviação, contratos nacionais e internacionais de fornecimento de peças, contratos nacionais e internacionais de manutenção de aeronaves e componentes.

Foi inicialmente criada em 3 de setembro de 1986 pelo decreto Nº 93.207, tendo sido desativada em 1989 e recriada em 19 de julho de 1993, por decreto não numerado.

Ligações externas 

Unidades administrativas do Exército Brasileiro